Walpersdorf ist der Name folgender Ortsteile und Gemeinden:

in Deutschland:
 Walpersdorf (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Walpersdorf (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Walpersdorf (Netphen), Ortsteil der Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Walpersdorf (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Walpersdorf (Rednitzhembach), Ortsteil der Gemeinde Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern

in Österreich:
 Walpersdorf (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf), Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Walpersdorf (Gemeinde Martinsberg), Katastralgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Walpersdorf steht auch für:
 Schloss Walpersdorf in Niederösterreich